Лас Јескас има више значења:

 Лас Јескас (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Јескас (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Јескас (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику